SUZ steht für:
 das ägyptische Kfz-Kennzeichen von As-Suwais
 den Flughafen Suria in Papua-Neuguinea nach dem IATA-Code
 die ehemalige Studentenschaft der Universität Zürich, heute abgelöst durch den Verband der Studierenden der Universität Zürich
 Schnellumbauzug, im Gleisbau der Bahn

suz steht für:
 Sunwar (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

SUZ